

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gierałcice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn 
 Gierałcice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy